Locust Point ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Locust Point (Indiana)
 Locust Point (Baltimore), Stadtteil in Baltimore, Maryland
 Locust Point (Bronx), Stadtteil in New York
 Locust Point (Ohio)
 Locust Point (Pennsylvania)